«Ивсельбанк» (Банк сельскохозяйственный) — корпус главного управления Центробанка по Ивановской области в Иванове. Памятник конструктивизма, памятник архитектуры федерального значения.

В 1-й половине 1920-х годов был создан Ивановский сельскохозяйственный банк («Ивсельбанк»). Изначально он располагался в здании по адресу ул. Театральная, 5. В конце 1926 года было принято решение о строительстве нового здания. В рамках архитектурного конкурса было предложено 2 проекта. Для реализации был выбран проект В. А. Веснина. Строительство велось в 1927—1928 годах. «Ивсельбанк» был ликвидирован в 1930 году с передачей функций Государственному банку СССР.

Архитектура 
В здании Ивсельбанка В.А. Весниным соблюдены все основные принципы конструктивизма – монументальные геометрические формы, плоская крыша, большая площадь остекления, отсутствие декоративных элементов на фасаде здания, использование метода функциональности при организации его внутреннего пространства.

Трёхэтажное Г-образное в плане здание стоит в центре города, у пересечения улиц Красной Армии и Театральной. Более длинный корпус выходит на Театральную улицу. На углу здания корпуса объединяет полукруглый нависающий над 1-м этажом объём лестничной клетки. Глухой монолит стен контрастирует со сплошным остеклением первого этажа, где располагался магазин  «Единого потребительского общества», и крупными окнами других этажей. Зрительное нарастание массы стен и убывание остекленных поверхностей снизу-вверх придает архитектуре здания выразительность и динамичность, зрительно уменьшая массивность сооружения, приподнимая и облегчая его объем. Несущие конструкции железобетонные, стены кирпичные оштукатуренные.

На первом этаже по проекту должен располагаться универмаг, поэтому главный вход расположен на углу и ведет в вестибюль с центральной лестницей.  На втором этаже –  два крупных операционных зала, третий – служебные банковские помещения. Интерьеры операционных залов  представляют собой  большие пространства с двумя рядами широко расставленных тонких опор, которые с двух сторон ярко освещены. 

В настоящее время в здании «Ивсельбанка» и пристроенных к нему в постсоветское время эклектичных корпусах размещается главное управление Центробанка по Ивановской области. При этом памятник архитектуры больше гармонирует с расположенным через дорогу зданием филармонии, чем с пристроенными к нему банковскими корпусами.

Примечания

Литература 
 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Ивановская область. Ч.1 / Редкол.: Кириченко Е. И., Щеболева Е. Г. (отв. ред.). — М.: Наука, 1998. – 526 с. 
 Мастера советской архитектуры об архитектуре: избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 томах. – М.: Искусство, 1975. Т. 2. – 584 с.  
 Тихомиров А. М. Иваново. Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь времена.— Ив.: Референт, 2011. — 328 с. 
 Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. — М.: Стройиздат, 1996.— 709 с.
 Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Кн. 2: Социальные проблемы. — М,: Стройиздат, 2001. — 712 с.
 Хан-Магомедов С. О. Александр Веснин и конструктивизм. — М.: Архитектура-С, 2007. — 412 с. — (Серия «Мастера архитектуры»). 

Здания и сооружения, построенные в 1928 году в России
Банковские здания России
Архитектура советского авангарда в Иванове
Экономика Иванова